Mops (rasa psa)
 Mops (rodzaj ssaka)
 MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej